Vedra est une commune de la province de La Corogne en Espagne.
 Es Vedrà est un îlot près d'Ibiza (Baléares).
 Vedra est un village estonien de la Commune de Lääne-Nigula.